Große Schule steht für:

 Große Schule (Wolfenbüttel), Gymnasium in Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Große Schule des Saterlandes, siehe Schulzentrum Saterland